Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1995 – szósta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach 10–12 lutego 1995 roku w Zakopanem.

Medaliści

Statystyka

Uwagi

Bibliografia 
 

1995